AZD peut faire référence à :
 .

Azd peut faire référence à :
 Banu Azd, une ancienne tribu arabe.